Де́від Вайс ():

 Девід Вайс (композитор) (1967)
 Девід Вайс (фристайлер) (1990)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок